Il singolare del torneo di tennis ASB Classic 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrice Gretchen Magers che ha battuto in finale Terry Phelps 6-2, 6-3.

Teste di serie

 Terry Phelps (finale)
 Gretchen Magers (campionessa)
 Barbara Gerken (secondo turno)
 Elizabeth Minter (semifinali)

  Vicki Nelson-Dunbar (secondo turno)
 Anna-Maria Fernández (quarti di finale)
 Nicole Bradtke (quarti di finale)
 Andrea Holíková (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

ASB Classic 1987